ANCAP steht für:
 Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, uruguayisches Staatsunternehmen
 Australasian New Car Assessment Program, australisches Fahrzeugsicherheits-Programm analog zum europäischen Euro NCAP
 ANCAP (Komplementärwährung), 1982 von Robert E. Hall vorgeschlagene Komplementärwährung auf Basis von ammonium nitrate, copper, aluminum, and plywood („Ammoniumnitrat, Kupfer, Aluminium und Sperrholz“)

Ancap steht für:
 englischbasierte internationale Kurzform für Anarchokapitalismus

Abkürzung